Porsegöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Porsegöl (Tuna socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Porsegöl (Tveta socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (1,8 ha)

Se även
Porsgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn